Hendrik Willem Van Loon (né le  à Rotterdam et mort le  à Greenwich, Connecticut), est un historien et journaliste néerlando-américain.

Biographie

Œuvres 
The Fall of the Dutch Republic, 1913, Houghton Mifflin Co.
The Rise of the Dutch Kingdom, 1915, Doubleday Page & Co.
The Golden Book of the Dutch Navigators, 1916, The Century Co.
A Short History of Discovery: From the Earliest Times to the Founding of Colonies in the American Continent, 1917, David McKay
Ancient man; the Beginning of Civilizations, 1920, Boni and Liveright
L'Histoire de l'humanité (The Story of Mankind), 1921, Boni and Liveright
The Story of the Bible, 1923, Boni and Liveright
Witches and Witch-Finders, 1923, article from the June 1923 Mentor Magazine
The Story of Wilbur the Hat, 1925, Boni and Liveright
Tolerance, 1925, Boni and Liveright
The Liberation of Mankind: the story of man's struggle for the right to think, 1926, Boni and Liveright
America: The Story of America from the very beginning up to the present, 1927, Boni and Liveright
Adriaen Block, 1928, Block Hall
Multiplex man, or the Story of Survival through Invention, 1928, Jonathan Cape
Life and Times of Peter Stuyvesant, 1928, Henry Holt
Man the Miracle Maker, 1928, Horace Liveright
R. v. R.: the Life and Times of Rembrandt van Rijn, 1930, Horace Liveright
If the Dutch Had Kept Nieuw Amsterdam, dans If, Or History Rewritten, édité par J. C. Squire, 1931, Simon and Schuster
Van Loon's Geography: The Story of the World We Live In, 1932, Simon and Schuster
Gold 1933, article du Cosmopolitan, 
An Elephant Up a Tree, 1933, Simon and Schuster
An Indiscreet Itinerary or How the Unconventional Traveler Should See Holland by one who was actually born there and whose name is Hendrik Willem Van loon, 1933, Harcourt, Brace
The Home of Mankind: the story of the world we live in, 1933, George G. Harrap
The story of inventions: Man, the Miracle Maker, 1934, Horace Liveright
Ships: and How They Sailed the Seven Seas (5000 B.C.-A.D.1935), 1935, Simon and Schuster
Around the World With the Alphabet, 1935, Simon and Schuster
Air-Storming: A Collection of 40 Radio Talks, 1935, Harcourt, Brace
Love me not, 1935
A World Divided is a World Lost, 1935, Cosmos Publishing Co.
The Songs We Sing (avec Grace Castagnetta), 1936, Simon and Schuster
The Arts (avec des illustrations musicales par Grace Castagnetta), 1937, Simon and Schuster
Christmas Carols (avec Grace Castagnetta), 1937, Simon and Schuster
Observations on the mystery of print and the work of Johann Gutenberg, 1937, Book Manufacturer's Institute/New York Times
Our Battle: Being One Man's Answer to "My Battle" by Adolf Hitler, 1938, Simon and Schuster
How to Look at Pictures: a Short History of Painting, 1938, National Committee for Art Appreciation
Folk Songs of Many Lands (avec Grace Castagnetta), 1938, Simon and Schuster
The Last of the Troubadours: The Life and Music of Carl Michael Bellman 1740-1795 (avec Grace Castagnetta), 1939, Simon and Schuster
The Songs America Sings (avec Grace Castagnetta), 1939, Simon and Schuster
My School Books, 1939, E. I. du Pont de Nemours
Invasion, being the personal recollections of what happened to our own family and to some of our friends during the first forty-eight hours of that terrible incident in our history which is now known as the great invasion and how we escaped with our lives, 1940, Harcourt, Brace
The Story of the Pacific, 1940, George G. Harrap
The Life and Times of Johann Sebastian Bach, 1940, Simon and Schuster
Good Tidings (with Christmas songs by Grace Castegnetta), 1941, American Artists Group
The Praise of Folly by Desiderius Erasmus of Rotterdam, with a short life of the Author by Hendrik Willem van Loon of Rotterdam who also illustrated the Book, 1942
Van Loon's Lives: Being a true and faithful account of a number of highly interesting meetings with certain historical personages, from Confucius and Plato to Voltaire and Thomas Jefferson, about whom we had always felt a great deal of curiosity and who came to us as dinner guests in a bygone year, 1942, Simon and Schuster
Christmas Songs, 1942
The Message of the Bells (with music by Grace Castagnetta), 1942, New York Garden City
Fighters for Freedom: the Life and Times of Thomas Jefferson and Simón Bolívar, 1943, Dodd, Mead & Co.
The Life and Times of Scipio Fulhaber, Chef de Cuisine, 1943
Adventures and Escapes of Gustavus Vasa, and how they carried him from his rather obscure origin to the throne of Sweden, 1945
Report to Saint Peter, upon the kind of world in which Hendrik Willem van Loon spent the first years of his life (autobiographie inachevée publiée à titre posthume), 1947, Simon and Schuster

Bibliographie 
  Cornelis van Minnen, Van Loon: Popular Historian, Journalist, and FDR Confidant, Palgrave Macmillan, 2005. .
  Gerard Willem Van Loon, The story of Hendrik Willem van Loon, Lippincott, 1972. .

Notes et références

Liens externes 

 
 Notice d'autorité, sur le site du catalogue général de la BnF
  Œuvres de Van Loon sur le Projet Gutenberg

Naissance en janvier 1882
Naissance à Rotterdam
Décès en mars 1944
Décès à Greenwich (Connecticut)
Historien américain
Journaliste américain
Journaliste néerlandais
Décès à 62 ans
Lauréat de la médaille Newbery